Johnnie Walker – marchio di whiskey scozzese
 Johnnie Walker (accreditato anche come Johnny Walker) – attore, regista, produttore teatrale e cinematografico statunitense

 Johnny Walker (Badruddin Jamaluddin Kazi, 1926-2003) – attore indiano
 Johnny Walker – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Johnny Walker – calciatore statunitense